

Населені пункти та їхні частини

 Ходув — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Ходув — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ходув — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ходув — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ходув — осада в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки